Красные лори () — род попугаевых. Эндемик островов восточной Индонезии. Ареал — леса, кокосовые плантации и мангровые заросли.

Внешний вид 
Оперение преимущественно красное, с синими, фиолетовыми или черными отметинами. Длина тела от 24 до 31 см. Клюв красно-оранжевый, глаза красно-коричневые, лапы серые. У самцов и самок одинаковая окраска.

Виды

Примечания 

Роды птиц
Птицы Азии